Charomyces är ett släkte av svampar. Charomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Charomyces